Ван Гог () — голландская фамилия.

Известные носители фамилии:
 Ван Гог, Винсент (1853—1890) — нидерландский художник-постимпрессионист.
 Ван Гог, Тео (1857—1891) — брат Винсента Ван Гога, торговец живописью.
 Ван Гог, Вил (1862—1941) — младшая сестра Винсента и Тео Ван Гогов. Феминистка.
 Ван Гог, Лотар (1888—1945) — нидерландский футболист.
 Ван Гог, Тео (1957—2004) — праправнучатый племянник художника, нидерландский кинорежиссёр, убитый фанатиком.

Фильмы:
 «Ван Гог» () — документальный короткометражный фильм, Франция, 1948, реж. Ален Рене.
 «Ван Гог» () — кинофильм, Франция, 1991, реж. Морис Пиала.
 «Ван Гог» () — документальный телефильм, Великобритания, 2010, реж. Эндрю Хаттон.
 «Ван Гог. С любовью, Винсент» () — полнометражный анимационный фильм, Польша, Великобритания, США, 2017, реж. Дорота Кобела, Хью Уэлшман.
 «Ван Гог. На пороге вечности» () — кинофильм, Великобритания, Франция, США, 2018, реж. Джулиан Шнабель.

Разное:
 Ван Гог — 99-километровый ударный кратер на планете Меркурий.
 Ван Гог — сербская рок-группа.

См. также 
 Ван Гог-Бонгер, Йоханна (1862—1925) — жена брата Винсента ван Гога
 Ван Гоги
 Гог